Скок удаљ у женској конкуренцији на на 3. Светском првенству у атлетици у дворани 1991. одржано је 8. и 9. марта у Палати спортова у Севиљи (Шпанија).

Титулу освојену у Будимпешти 1989. није бранила Галина Чистјакова из Совјетског Савеза.

Земље учеснице 
Учествовало је 18 такмичарки из 13 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у скакању удаљ пре почетка светског првенства 8. марта 1991. године.

Најбољи резултати у 1991. години 
Шест најбољих атлетичарки године у скоку удаљ у дворани пре почетка првенства (8. марта 1991), имале су следећи пласман а прескочиле су 6,50 метара. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 1991.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 8. марта 1991. године у 10:00. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 6,25 метара. Норму су оствариле 13 такмичарки (КВ). , ,

Финале 
Такмичење је одржано 9. марта 1991. године у 12:00. , ,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати Светског првенства у дворани 1991. на сајту WA 
 Резултати скока удаљ за жене на сајту WA
  

Светско првенство у атлетици у дворани 1991.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици у дворани